Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder des Thüringer Landtags der 1. Wahlperiode (1990–1994).

Zusammensetzung 

Die Zusammensetzung beruht auf dem Ergebnis der Landtagswahl vom 14. Oktober 1990.

Präsidium 
 Präsident des Thüringer Landtags: Gottfried Müller (CDU)

 Vizepräsidenten des Thüringer Landtags: Peter Friedrich (SPD) Peter Backhaus (FDP)

Fraktionsvorsitzende 

 CDU-Landtagsfraktion Jörg Schwäblein
 FDP-Landtagsfraktion Andreas Kniepert
 PDS-Landtagsfraktion Klaus Höpcke bis 17. Februar 1992 Roland Hahnemann ab 17. Februar 1992
 SPD-Landtagsfraktion Gerd Schuchardt
 Landtagsfraktion GR / NF / DJ, (ab 11. Februar 1992 Bündnis 90/Grüne; ab 15. April 1992 Bündnis 90/Grüne / Neues Forum; ab 22. Dezember 1992 Bündnis 90/Die Grünen) Christine Grabe bis 17. Dezember 1992 Siegfried Geißler 17. Dezember 1992 bis 22. Dezember 1992 Christine Grabe ab 6. Januar 1993

Landesregierung 

 8. November 1990 Josef Duchač wurde mit 52:30:5 Stimmen zum Ministerpräsidenten gewählt. Er bildete daraufhin das Kabinett Duchač
 5. Februar 1992 Nach dem Rücktritt Josef Duchačs wurde Bernhard Vogel (CDU) am 5. Februar 1992 mit 50:27:8 Stimmen zum Ministerpräsidenten gewählt. Er bildete das Kabinett Vogel I.

Abgeordnete

Literatur 
 Handbuch 1. Wahlperiode. Thüringer Landtag, Weimar 1991, ISBN 3-7400-0811-3.
 Bernhard Post, Volker Wahl, Dieter Marek: Thüringen-Handbuch. Territorium, Verfassung, Parlament, Regierung und Verwaltung in Thüringen von 1920 bis 1995. Böhlau, Weimar 1999.

Weblinks 
 Liste der Abgeordneten des Landtags
 Plenarprotokoll zur Wahl Bernhard Vogels zum Ministerpräsidenten 1992

 03